Okręty US Navy o nazwie USS  "South Dakota", pochodzącej od stanu amerykańskiego:
Pierwszy "South Dakota" (ACR-9) był krążownikiem typu Pennsylvania, który eskortował konwoje w czasie I wojny światowej.
Drugi "South Dakota" (BB-49) miał być pancernikiem - okrętem głównym swojego typu, ale wszystkie okręty tego typu zostały anulowane przed zwodowaniem.
Trzeci "South Dakota" (BB-57) był okrętem głównym pancerników typu South Dakota (1939). Walczył w czasie II wojny światowej.
South Dakota